Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1960.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XIV. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1960)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1960